«Independencia» hace referencia a varios artículos:

Política
 Independencia, como situación de un país que deja de estar sometido a la autoridad de otro.

Historia

Acontecimientos históricos 
 Independencia de África, designa el proceso de los estados africanos por lograr su independencia respecto a las potencias colonialistas;
 Independencia de Bolivia, proceso mediante el cual Bolivia logró su independencia. 
 Independencia de Brasil, proceso mediante el cual Brasil logró su independencia;
 Independencia de Centroamérica, propiamente, la emancipación de las regiones que conformaban la Capitanía General de Guatemala;
 Independencia de Chile, proceso mediante el cual Chile logró su independencia. ;
 Independencia de Colombia, proceso mediante el cual Colombia logró su independencia. Véase también: El Florero de Llorente o Grito de la Independencia, motín ocurrido en Colombia en 1810;
 Independencia de Indochina, proceso por el cual Indochina logró su independencia;
 Independencia de México, proceso por el cual México logró su independencia;
 Independencia de Panamá, evento ocurrido el 28 de noviembre de 1821 por el cual Panamá declara su independencia del imperio español;
 Independencia de Venezuela, proceso acaecido entre 1811 y 1821, para romper los lazos coloniales que existían entre Venezuela y España. 
 Independencia del Perú, proceso mediante el cual Perú logró su independencia;
 Independencia efímera, independencia formal del Santo Domingo Español (hoy República Dominicana) de su metrópolis o centro colonial, España. Ocurrió el 1 de diciembre de 1821 y duró hasta el 9 de febrero de 1822;
 Declaración de independencia de Israel, ocurrida en 1948, fue el aviso oficial de que un nuevo estado Judío, llamado Estado de Israel, había sido establecido formalmente en el Mandato Británico de Palestina;
 Declaración de independencia de la Argentina, declaración de las entonces Provincias Unidas en Sudamérica, proclamada el 9 de julio de 1816;
 Movimiento de independencia indio, serie de revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su clímax bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1945, logrando la independencia de la India y Pakistán en 1947;
 Operativo Independencia, acción del Ejército Argentino en Tucumán para combatir a la guerrilla provincial y a militantes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo);
 Primer Grito de Independencia en la Villa de Los Santos, hecho ocurrido el 10 de noviembre de 1821 en Panamá, en

Documentos históricos 
 Acta de Independencia de Costa Rica, suscrita en 1821 después de haberse recibido la noticia de que la Diputación Provincial de la Provincia de Nicaragua y Costa Rica había decidido la independencia del gobierno español y la anexión al Imperio Mexicano;
 Acta de Independencia del Imperio Mexicano
 Acta de Independencia de Panamá, documento que selló la independencia de Panamá de España el 28 de noviembre de 1821.
 Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional es el primer documento legal donde se proclama la separación de la Nueva España con respecto de la metrópoli española;
 Declaración de Independencia de los Estados Unidos, documento en el cual unas Trece Colonias inglesas en Norteamérica declararon su independencia del reino de Gran Bretaña y explicaron sus razones para esta acción.

 Festividades 
 Anexo:Día de la Independencia, celebrado en múltiples países en distintas fechas;
 Día de la Independencia afgana es celebrado en Afganistán el 19 de agosto que conmemora el Tratado de Rawalpindi en 1919;
 Día de la Independencia de los Estados Unidos, que se celebra el 4 de julio en los Estados Unidos;

 Toponimia 

 En Argentina 
 Departamento Independencia (Chaco), Argentina;
 Departamento Independencia (La Rioja), Argentina;
 Estaciones 
 Independencia (línea C del Subte de Buenos Aires)
 Independencia (línea E del Subte de Buenos Aires)
 Parada Independencia, del ferrocarril Belgrano Sur, localidad de González Catán, Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires;
 Estación Independencia (Tranvía del Este), Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires;

 En Brasil 
 Independência (Río Grande del Sur), municipio de Brasil;
 Estadio Raimundo Sampaio se ubica en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais;

 En Bolivia 
 Independencia (Bolivia), localidad y municipio, capital de la provincia de Ayopaya.
 Salón de la Independencia, en Sucre.

 En Chile 
 Independencia (Chile) es una de las 34 comunas que componen a la ciudad de Santiago de Chile;
 Estadio Independencia (Chile) se ubicaba en Independencia, comuna de Santiago de Chile;
 Plaza de la Independencia (Concepción), plaza de Armas de la comuna de Concepción;

 En Colombia 
 Estadio La Independencia, en la Villa Olímpica de la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá;

En Guatemala
 San Rafael La Independencia, municipio del Departamento de Huehuetenango;

 En México 
 Iguala de la Independencia, ciudad histórica del Estado de Guerrero, en México, localizada a 102 kilómetros de Chilpancingo.
 Independencia (Bácum), localidad del municipio de Bácum, Estado de Sonora.
 Independencia (San Luis Río Colorado), localidad del municipio de San Luis Río Colorado, Estado de Sonora.
 Monumento a la Independencia, columna y mausoleo ubicado en la Avenida Reforma de la Ciudad de México;
 San José Independencia, municipio del estado Oaxaca;

En Perú
 Bahía de la Independencia, entrante del océano Pacífico;
 Isla Independencia, frente a la costa del departamento de Ica.
 Distrito de Independencia (Huaraz), departamento de Ancash.
 Distrito de Independencia (Lima), uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima;

En República Dominicana
 Independencia (República Dominicana), una de las 32 provincias del país;

 En Uruguay 
 Plaza Independencia (Montevideo)En Venezuela
 Municipio Independencia (Anzoátegui), municipio del estado Anzoátegui;
 Municipio Independencia (Miranda), municipio del estado Miranda;
 Municipio Independencia (Táchira), municipio del estado Táchira;
 Independencia (Yaracuy), Capital del municipio homónimo del estado Yaracuy;

 Movimientos políticos 
 Grupo Independencia/Democracia, grupo parlamentario del Parlamento Europeo formado por partidos políticos euroescépticos de diversas ideologías, especialmente de extrema derecha;
 Movimiento de Independencia de Sicilia, activo al final de la Segunda Guerra Mundial;
 Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario, organización que tiene como fin el derecho a la autodeterminación y posterior secesión del archipiélago Canario de España;
 Partido de la Independencia del Reino Unido, partido político del Reino Unido euroescéptico y de derechas;

 Además 
 Club Independencia equipo de fútbol de Perú de la ciudad de Arequipa;
 Corsarios en la independencia argentina;
 Independencia (Auditoría), requisito básico de la auditoría.
 Independencia (fragata blindada) fue un acorazado del Perú;
 Mi Día de la Independencia, tercer álbum de música de la cantante pop mexicana Lynda;
 Independencia''' en lógica: Imposibilidad de refutación o demostración.

Véase también